«Блаженные и про́клятые» — цикл из четырёх картин нидерландского художника Иеронима Босха, представляющих собой, скорее всего, створки полиптиха, центральная часть которого утеряна. Высказывается предположение, что название этого триптиха — «Страшный Суд». Картины названы в соответствии с сюжетами: Земной рай, Восхождение в эмпирей, Падение грешников, Ад. Первые две панели находились слева от центральной части, две другие — справа.

Наибольшую известность среди них приобрела картина «Восхождение в эмпирей», на которой ангелы-хранители из загробного мрака выводят души праведников, заслуживших вечное блаженство, через туннель, составленный из концентрических колец света, к пронизанной неземным сиянием Вечности.

Литература 
 Franca Varallo, Bosch, Skira, Milano 2004.
 Koldeweij, A.M., P. Vandenbroeck en B. Vermet (2001) Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen, Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam: NAi Uitgevers [enz.]. ISBN 9056622196
 Tolnay, Charles de (1984) Hieronymus Bosch. Het volledige werk, Alphen aan den Rijn: ICOB. ISBN 9061131642

Ссылки 
 

Картины Иеронима Босха
Картины из собрания Дворца дожей
Циклы картин
Христианская иконография